Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 1997 war die sechste Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 19. bis 29. Juli 1997 in Biarritz in Frankreich statt.

Der Finne Robin Hull wurde durch einen 7:3-Sieg im Finale gegen den Isländer Kristján Helgason Europameister.

Modus 
Die 48 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1997 bei CueTracker
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1997 bei snooker.org

1997
Europameisterschaft
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Biarritz